Ruby Blue (album), een album van Róisín Murphy
 Ruby Blue (band), een Schotse band
 Ruby Blue (film), een Britse film uit 2007